L'asturianu muévese es un disco editado por el sello Discos L'Aguañaz en 1997. El principal objetivo de su publicación fue contribuir a la reivindicación lingüística en Asturias, a favor de la declaración del asturiano como idioma oficial, mediante la música rock.

Historia 
Para contribuir desde sus posibilidades a demostrar en toda España, como el título del álbum indica, que el colectivo en defensa del reconocimiento del asturiano como lengua oficial se mueve, el vocalista del grupo Dixebra Xune Elipe tuvo la idea de juntar en un disco a un buen número de grupos de todo el Estado, principalmente de música rock, cantando sus propios temas en la lengua asturiana. L'Aguañaz, sello discográfico del cual es responsable y que cumple un lustro de vida, corre con la producción. Xune viaja miles de kilómetros en coche y en avión, a contrarreloj por toda la geografía española para grabar con todas las bandas que vayan a aparecer en el álbum.

Boikot es el primer grupo al que Xune le hace la propuesta, que la banda vallecana acepta sin más. Salvo Def con Dos, que se niega a colaborar, la buena disponibilidad es la constante en todos los grupos a los que se dirige L'Aguañaz. Algunos de los casos más reseñables son el de los gallegos Siniestro Total, que preparan para la ocasión un tema inédito, Collaciu (versión de Junco Partner de The Clash) o el del cantante vallisoletano Jesús Cifuentes, vocalista de Celtas Cortos, quien negocia personalmente con su discográfica para liberar los derechos del tema que graba. Hasta veinte grupos son reclutados para aparecer en el álbum, entre ellos algunos de los más representativos de la música asturiana del momento, incluyendo a los propios Dixebra.

Xune hace de hombre orquesta del proyecto. Se pone en contacto con los grupos y busca estudios de grabación, prepara las traducciones y adaptaciones de las letras al asturiano (la que más le cuesta es la de Su ta Gar y reconoce que la letra final poco tiene que ver con la original en euskera), las manda por fax a los cantantes y a continuación ensaya con ellos la pronunciación antes de meterse a grabar, en algunos casos colaborando también con sus coros. Los fines de semana (puesto que durante la semana tiene que atender sus propias obligaciones laborales), Elipe va de una ciudad a otra en cuestión de horas para grabar en una docena de estudios de Gijón, Avilés, Vigo, Santiago de Compostela, Zaragoza, Madrid, Valladolid, Barcelona, Bilbao, Azcárate y Bérriz.

El esfuerzo se ve recompensado y finalmente el disco, conformado por una mezcla de estilos que van del funk al punk, sale al mercado coincidiendo con el Día de les Lletres Asturianes, en casete y CD. Tiene una tirada de 3.000 copias y buena salida, no sólo en Asturias, sino también en los lugares de procedencia de todos los grupos que participan, donde no pocos medios de comunicación se interesan por el trabajo. Mientras el grupo Brams graba su colaboración en Barcelona, aparece en el estudio un equipo de la televisión catalana TV3 que le hace una entrevista al cantante de Dixebra, a quien la Televisión de Cataluña le pide expresamente que en la misma se exprese en asturiano.

«Chocantemente», o quizás no tanto, los medios asturianos son los que menos atención le dedican a L'asturianu muévese, ninguneado desde las radiofórmulas, por ejemplo. Esa actitud ya no sorprende a nadie y Xune denuncia, con motivo de la presentación del disco en Sama de Langreo (donde Dixebra actúa con Koma, Anarquía Positiva y Os Diplomáticos de Monte-Alto), que «aunque no se da como una prohibición expresa de su uso, hay un apartheid cultural contra los que utilizamos el asturiano en la literatura, en la música y en los medios de comunicación».

Lista de intérpretes y temas del disco 

 Xune Elipe es el responsable de la traducción y adaptación de todas las letras, excepto en los temas de Avientu y Anarquía Positiva. Asimismo, el cantante avilesino canta coros en las canciones de Os Diplomáticos, Joxe Ripiau, Rastreros, La Polla, Boikot, Heredeiros da Crus y Koma.

Música de Asturias
Idioma asturiano
Álbumes de varios artistas
Rock de España
Música en asturiano
Normalización del asturiano